Veerpolder (Haarlem), een polder ten oosten van het centrum van Haarlem
 Veerpolder (Warmond), een polder en voormalig waterschap bij Warmond in de gemeente Teylingen